Мікае́ль Льодра́ (, 18 травня 1980) — французький тенісист, олімпійський медаліст.

Льодра доволі успішно виступає в одиночному розряді, але основні свої перемоги здобув у паному розряді. Серед цих перемог три титули турнірів Великого шолома.

Срібну олімпійську медаль Льодра виборов у парному розряді на літніх Олімпійських іграх 2012 разом із Жо-Вілфрідом Тсонгою.

Посилання 

 Досьє на сайті ATP

французькі тенісисти
Французькі срібні олімпійські медалісти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Французькі олімпійці
Олімпійські медалісти з тенісу
Уродженці Парижа
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді